VHZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vahitahi (Polinesia Francese)